Baba puede referirse a los siguientes artículos:

 Baba o caimán de anteojos (Caimán crocodilus), reptil carnívoro del continente americano
 Baba o saliva, líquido producido por las glándulas salivales en la boca.
 Babà, dulce elaborado en el horno, muy tradicional de la ciudad de Nápoles y de Francia.
 Baba ganush, pasta a base de puré de berenjenas típica de la cocina de Oriente Medio.
 Cabo Baba, el punto más occidental de Turquía.
 Baba (ciudad), ciudad de Ecuador.
 Baba (cantón), cantón de la Provincia de Los Ríos en Ecuador.

Personajes de ficción 
 Ali Babá, protagonista del cuento de aventuras Alí Babá y los cuarenta ladrones.
 Baba Dochia, mujer mártir de la mitología rumana.
 Baba Yaga, un personaje del folclore eslavo y la mitología eslava, especialmente rusa.